Гальбшта́дтский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Немецком национальном районе Алтайского края России. Административный центр — село Гальбштадт.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 826 мужчин и 930 женщин из 1756 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Гальбштадт.

Примечания 

Муниципальные образования Немецкого национального района
Сельские поселения Алтайского края